Кубок обладателей кубков КАФ 1997 — 23-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 41 африканских клубов. Победителем стал тунисский клуб «Этуаль дю Сахель».

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 7—9 марта, ответные — 22—23 марта.

|}

Второй раунд 
Первые матчи состоялись 3 мая, ответные — 17 мая 1997 года.

|}

Четвертьфиналы 
Первые матчи состоялись 6—7 сентября, ответные — 19—21 сентября.

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 10—12 октября, ответные — 24—26 октября 1997 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 22 ноября, ответный — 6 декабря 1997 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1997 на сайте RSSSF

Примечания 

1997
Футбол в Африке в 1997 году